Az 1984. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi lesiklás versenyszámát február 16-án rendezték a Bjelašnicán. Az aranyérmet az amerikai Bill Johnson nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1984. évi téli olimpiai játékokon